Sommelet bezeichnet

 Sommelet-Synthese
 Sommelet-Hauser-Umlagerung
Marcel Sommelet (1877–1952), französischer Chemiker